Nikolai Meschtscherjakow ist der Name folgender Personen:

* Nikolai Kusmitsch Meschtscherjakow (1935–2011), russischer Biathlet
 Nikolai Leonidowitsch Meschtscherjakow (1865–1942), russischer Schriftsteller, Publizist und Revolutionär